Марк Осборн (,  13 серпня 1961, Етобіко) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 46-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Адірондак Ред-Вінгс», «Детройт Ред-Вінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Вінніпег Джетс».

Робота тренером та на ТБ 
З 29 жовтня 1999 по серпень 2000 був генеральним менеджером клубу «Торонто Сент Майклз Майорс» (ОХЛ). До сезону 2002/03 був асистентом головного тренера клубу «Міссісога АйсДогс».

Надалі працював на канадському каналі Leafs TV аналітиком хокейних матчів.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»
Уродженці Етобіко